Tragiczny Tydzień (Hiszpania)
 Tragiczny Tydzień (Argentyna)